Das AwtoWAS Classic 1984 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1983/84. Es wurde vom 8. bis zum 15. Januar 1984 in der Spectrum Arena im englischen Warrington ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der im Finale seinen Landsmann Tony Meo mit 9:8 besiegte. Das höchste Break des Turnieres war ein 143er-Break des Engländers Rex Williams.

Preisgeld 
Zum dritten Mal in Folge sponserte der Autohersteller Lada das Turnier. Trotz der Ernennung zum Ranglistenturnier und der Erhöhung der Spieleranzahl in der Hauptrunde stieg das Preisgeld um 18.000 Pfund Sterling auf 82.000 £ an.

Turnierverlauf 
Im Hauptturnier trafen die 16 Qualifikanten auf die 16 für die Hauptrunde gesetzten Spieler. Bis zum Finale wurde ging jedes Spieler maximal über 9 Frames, im Finale wurde dann im Modus Best of 17 Frames gespielt.

Finale 
Der Favorit Steve Davis, zum damaligen Zeitpunkt zweifacher Weltmeister, zog mit zwei Siegen im Decider ins Finale, im Halbfinale gelang ihm ein 5:4-Sieg über den 19-jährigen John Parrott, der überraschend alle drei Qualifikationsrunden überstanden hatte und ins Halbfinale einzog. Davis’ Gegner war Tony Meo, der in den vorherigen Saisons mehrere Einladungsturniere gewonnen hatte.

Das Finale begann mit zwei deutlichen Framegewinnen von Davis. Doch Tony Meo gelang im dritten Frame durch ein 52er-Break die Wende, er glich erst zum 2:2 aus und gewann zwei weitere Frames zum 2:4. Im siebenten Frame konnte eDavis endlich wieder gewinnen, er spielte mit einem 122er-Break zugleich das einzige Century Break des Finals. Davis gelang dann sowohl der Ausgleich als auch die erneute Führung, die er zum 7:4 ausbauen konnte. Doch Meo gelang wieder die Wende und er glich erst zum 7:7 aus und gewann dann den nächsten Frame zum 7:8, sodass er nur noch ein Frame zum Turniersieg brauchte. Doch Davis gelang durch ein 84er-Break der Ausgleich zum 8:8, nun sollte der Decider das Finale entscheiden. Davis gewann diesen zum dritten Mal in Folge mit 60:42 und gewann zum dritten Mal das Classic.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis zum 11. November 1983 statt. In drei Runden traten gestaffelt die Spieler auf den unteren Weltranglistenplätzen ab Platz 17 an. Lediglich ein Erstrundenteilnehmer, John Parrott, überstand alle Qualifikationsrunden. Zum Abschluss qualifizierten sich 16 Spieler.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden acht Centurys von sieben Spielern gespielt. Drei Centurys wurden in der Qualifikation gespielt, die restlichen fünf folgten in der Hauptrunde.
Qualifikation

Hauptrunde

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Warrington
1984